Разбойничий Собор () — название церковных Соборов, которые претендовали называться Вселенскими, но были отвергнуты некоторыми конфессиями. В более широком смысле так именуют всякий нелегитимный собор.

 355 г. — Миланский собор (репрессии ариан против их противников. Собор не признан ни одной из современных церквей).
 449 г. — Эфесский «Разбойничий» собор.
 754 г. — первый Иконоборческий собор.
 815 г. — второй Иконоборческий собор (отмена решений Второго Никейского собора).

Как правило, это название употребляется по отношению к Эфесскому Собору 449 г., но «разбойничьими» признаны также третий Сирмийский Собор 357 г., Иконоборческий Собор 754 г. и Пистойский собор 1786 годы.

Католические авторы применяют определение «разбойничий» к Четвёртому Константинопольскому Собору 879—880 годов, хотя на нём присутствовали папские легаты.

Некоторые католики-традиционалисты, в том числе седевакантисты и конклависты, считают «разбойничьим» Второй Ватиканский Собор, как сильно изменивший ритуал (например, Missa Tridentina заменена на Novus Ordo Missae).

Вселенские соборы
История христианства